El Circuito Mundial de Voleibol de Playa de la FIVB (en inglés, y oficialmente, FIVB Beach Volleyball World Tour) es un campeonato intercontinental de voleibol de playa que se disputa desde 1987 entre los meses de mayo a diciembre. Está organizado por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) y consta de varios torneos por todo el mundo.

Campeones masculinos

Campeonas Femeninas

Torneos Grand Slam y World Tour Finales

2016

Referencias

Enlaces externos
 Página web oficial

Competiciones de voleibol de playa
Voley playa